Die Diamond Nine / Dynamic Swiss Open 2007 waren das 88. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 25. bis 27. Oktober 2007 in Frauenfeld in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Mark Gray, der das Finale gegen Vilmos Földes mit 10:7 gewann.
Oliver Ortmann erreichte als bester Deutscher das Halbfinale. Dimitri Jungo, der beste Schweizer, schied bereits im Sechzehntelfinale aus.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Swiss Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
 Swiss Open 2007 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

088
Poolbillardveranstaltung 2007
Billardturnier in der Schweiz
Sportveranstaltung in Frauenfeld